Amerikai Egyesült Államok
Sundance (Új-Mexikó)
Sundance (Wyoming)
 Kanada
Sundance (Manitoba)
egyéb
Sundance Filmfesztivál